Perdices bezeichnet:
 Perdices (Mauretania Caesariensis), eine antike Stadt in Mauretania Caesariensis, etwa 20 km südlich von Sétif im heutigen Algerien
 Titularbistum Perdices, ein auf diese Stadt zurückgehendes Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 Agustin Perdices (1935–2011), philippinischer Politiker
 Las Perdices, Ort in der argentinischen Provinz Córdoba